Mario Gómez García, (1985 - ), futbolista professional alemany.
 Mario Gómez Atanet, (1981 - ), futbolista espanyol.
 Mario Gómez (futbolista peruà), (1981 - ), futbolista peruà.
 Mario Gómez Esteban, (1958 - ), jugador d'escacs basc.